Peignot ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Peignot (1897–1983), französischer Typograf
 Colette Peignot (1903–1938), französische Schriftstellerin
 Gabriel Peignot (1767–1849), französischer Bibliograph
 Georges Peignot (1872–1915), französischer Typograf und Direktor der Schriftgießerei G. Peignot et Fils
 Gustave Peignot (1839–1899), französischer Typograf und Direktor der Schriftgießerei G. Peignot
 Jérôme Peignot, (* 1926), französischer Typograf und Schriftsteller
 Rémy Peignot (1924–1985), französischer Typograf
 Suzanne Peignot (1895–1993), französische Sopranistin

Peignot steht für:
 G. Peignot & Fils, Schriftgießerei in Paris
 Deberny & Peignot, Schriftgießerei in Paris
 Peignot (Schriftart), entworfen von A. M. Cassandre